El término marciano puede aludir a:

Historia 
 Marciano de Heraclea, geógrafo griego del siglo IV.
  Marciano, emperador del Imperio bizantino.
 Marciano Capella, escritor enciclopédico medieval.

Deporte 
 Rocky Marciano, campeón mundial de boxeo de los pesos pesados.

Música 
 Marciano, grupo de música electrónica.

Animación 
 Marvin el Marciano, personaje de Looney Tunes.
 Mercano, el marciano, largometraje argentino de animación.

Literatura 
 El marciano, novela de ciencia ficción de 2011 del escritor estadounidense Andy Weir.

Gastronomía 

 Marciano, en Perú denominación popular de un tipo de helado a base de jugo de frutas.